Termenul „Liebenstein” se poate referi la:

Liebenstein comună în Thüringen, Germania
Bad Liebenstein oraș în Thüringen
Libá (Liebenstein) comună în Okres Cheb, Cehia

Cetatea Liebenstein
Castelul Liebenstein